Stöger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Stöger (1900–1962), österreichischer Regisseur
 
 August Karl Stöger (1905–1989), österreichischer Schriftsteller
 Bernhard Stöger (1757–1815), deutscher Theologe, Philosoph und Pädagoge
 Birgit Stöger (* 1975), österreichische Schauspielerin

 Georg Stöger-Ostin (1874–1965), deutscher Autor

 Johannes Nepomuk Stöger (1792–1880), österreichischer Theologe, Schriftsteller und Missionar 

 Kevin Stöger (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Marianne Stöger (* 1934), österreichische Krankenschwester
 Otto Stöger (1833–1900), deutscher Bühnenmaler
 Pascal Stöger (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Peter Stöger (* 1966), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Peter Stöger (Künstler) (1939–1997), österreichischer Künstler und Literat
 Silvia Stöger (* 1945), österreichische Politikerin

Siehe auch:
 Stöger-Steiner von Steinstätten, österreichische Familie